Las Manchas ist der Name folgender Orte:

 Las Manchas (La Palma), eine Ortslage auf der Kanarischen Insel La Palma
 Las Manchas (Teneriffa), ein Ortsteil von Santiago del Teide auf der Kanarischen Insel Teneriffa

Siehe auch:

 Kastilien-La Mancha, eine Autonome Gemeinschaft in Spanien